Die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2008 wurde in der Zeit vom 3. Jänner bis zum 8. November 2008 im Rahmen von sieben Wertungsläufen ausgetragen. Geplant waren ursprünglich acht Wertungsläufe, jedoch wurde die Ostarrichi Rallye abgesagt. Bei der Lico Lavanttal Rallye kam es zu einem Zwischenfall, als Herbert Breiteneder bei einem Unfall tödlich verunglückte. Die Rallye wurde daraufhin nach sechs Wertungsprüfungen abgebrochen. Meister wurde Raimund Baumschlager.

Ergebnisse

Wertungen 
Die Punktevergabe erfolgte nach jeder Rallye für die 15 erstplatzierten Fahrer mit Fahrzeugen der jeweiligen Division nach folgendem Schema:

Das schlechteste Resultat jedes Fahrers wurde am Ende der Saison aus der Wertung gestrichen.

Fahrerwertung Division I 
In der Division I wurden Fahrer mit Fahrzeugen der Gruppen N4, A7, A6 und A5 gewertet.

Weblinks 
 Bericht und Ergebnis der IQ Jänner Rallye 2008
 Bericht und Ergebnis der Lico Lavanttal Rallye 2008
 Bericht und Ergebnis der Bosch Super plus Rallye 2008
 Bericht und Ergebnis der Castrol Judenburg-Pölstal Rallye 2008
 Bericht und Ergebnis der BP Ultimate Rallye 2008
 Bericht und Ergebnis der ARBÖ Rallye Steiermark 2008
 Bericht und Ergebnis der Rallye Waldviertel 2008
 Ergebnisse auf eWRC-results.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2008
2008